Brygady jazdy (kawalerii) noszące numer „6” lub „VI”:

Polskie:
 6 Brygada Kawalerii Narodowej (1776–1793)
 6 Brygada Jazdy (1920–1921)
 VI Brygada Jazdy (1921–1924)
 6 Samodzielna Brygada Kawalerii (1924–1937) → Podolska Brygada Kawalerii
 6 Brygada Kawalerii Pancernej (1995–2007)

Austro-węgierska:
 6 Brygada Kawalerii